Ржевка — имя собственное.

Санкт-Петербург 
 Ржевка — исторический район Санкт-Петербурга.
 Ржевка — муниципальный округ № 36 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
 Ржевка — аэропорт местных воздушных линий Санкт-Петербурга.
 Ржевка — станция Октябрьской железной дороги.
 Ржевка — другое название Горелого ручья.

Населённые пункты России 
 Ржевка — село в Ровеньском районе Белгородской области.
 Ржевка — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Ржевка — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Ржевка — деревня в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Ржевка — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Ржевка — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Ржевка — деревня в Мичуринском районе Тамбовской области.

Прочее 
 Ржевка — река в Калининградской области.

См. также 
 Ржевка-Пороховые
 
 
 
 Ржев (значения)